

Lauterbach  – comune del Baden-Württemberg
 Lauterbach  – comune della Turingia
 Lauterbach  – città dell'Assia
 Lauterbach  – frazione del comune di Putbus (Rügen, Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Pagine correlate 
Lauterach – pagina di disambiguazione